Хамид Реза Деракшан (; родился 31 декабря 1957 года в Тегеране, Иран) — иранский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Деракшан родился в Тегеране. Большая часть его карьеры футболиста прошла в тегеранском «Персеполисе», за который он выступал с 1977 по 1987 год и с 1992 по 1994 год. Кроме того он успел поиграть за катарские клубы «Катар СК» и «Ас-Садд» в период с 1987-го по 1992-й год.

Международная карьера 
Деракшан попал в состав молодёжной сборной Ирана на Чемпионате мира среди молодёжных команд в 1977 году. За сборную Ирана Деракшан выступал на Кубках Азии по футболу 1980 и 1984 годов, а также на Летних Азиатских играх 1982 и 1986 годов.

Статистика

Тренерская статистика

Достижения

В качестве игрока 
Персеполис
 Кубок обладателей кубков Азии (1): 1990/91 (победитель)

В качестве тренера 
Шахин Бушир
 Кубок Ирана (1) 2011/12 (финалист)

Примечания 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Катар СК»
Игроки ФК «Аль-Садд»
Тренеры ФК «Персеполис»
Тренеры ФК «Дамаш Гилян»